La Coppa di Turchia 2016, o FIAT Turkish Cup per ragioni di sponsorizzazione, è la 31ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Basketbol Süper Ligi 2015-2016. 

Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
Pınar Karşıyaka
Demir İnşaat Büyükçekmece
Trabzonspor Medical Park
Banvit
Galatasaray Odeabank
Darüşşafaka Doğuş

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Basketbol Süper Ligi 2015-2016
Coppa del Presidente 2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile